lenticularis (len) (łac. podobny do soczewicy) – gatunek chmur. Charakteryzującą go cechą jest kształt chmury, przypominający soczewkę lub migdał, często silnie wydłużony, o wyraźnych konturach. Chmury lenticularis mogą, ale nie muszą, być chmurami orograficznymi.

Określenia używa się w stosunku do chmur Cirrocumulus, Altocumulus i Stratocumulus:
 Cirrocumulus lenticularis (Cc len) – gatunek chmur Cirrocumulus
 Altocumulus lenticularis (Ac len) – gatunek chmur Altocumulus, jeden ze zwiastunów frontu chłodnego
 Stratocumulus lenticularis (Sc len) – gatunek chmur Stratocumulus, jeden ze zwiastunów frontu chłodnego

Przypisy 

Gatunki chmur